

1932 г. 

 Н. И. Аладов
 Ю. Н. Дрезин
 И. И. Любань
 М. Ф. Мэттисон
 С. У. Полонский
 Г. К. Пукст
 Н. Ф. Соколовский
 А. Е. Туранков
 В. В. Теравский
 Е. К. Тикоцкий
 М. М. Чуркин
 Т. А. Шнитман
 А. А. Егоров
 В. А. Ефимов

1933 г. 

 А. В. Богатырёв

1934 г. 

 М. Е. Крошнер
 П. П. Подковыров
 А. М. Попов

1937 г. 

 Д. А. Лукас
 Б. С. Смольский

1939 г. 

 А. К. Клумов
 Л. С. Мухаринская
 М. Э. Шнайдерман

1940 г. 

 В. В. Оловников
 Я. Столов
 М. Р. Шифрин

1941 г. 

 Д. Р. Каминский

1944 г. 

 Л. М. Абелиович
 С. Г. Нисневич

1946 г. 

 И. Г. Нисневич
 Г. И. Титович
 Г. Р. Ширма

1948 г. 

 Е. К. Тикоцкий

1949 г. 

 Г. М. Вагнер

1951 г. 

 Р. А. Анчиков
 М. А. Русин

1952 г. 

 И. И. Жинович

1954 г. 

 Э. М. Тырмонд

1955 г. 

 Е. А. Глебов
 И. И. Кузнецов

1957 г. 

 С. С. Аксаков
 Е. Г. Дегтярик
 Ю. В. Семеняко

1958 г. 

 Р. П. Бутвиловский
 А. Я. Ракова
 В. А. Сизько
 У. Я. Чародниченко

1959 г. 

 Г. С. Глущенко
 К. И. Степанцевич

1961 г. 

 Т. А. Дубкова
 Д. Б. Смольский

1962 г. 

 Л. Д. Ауэрбах
 Ю. Д. Бельзацкий
 Т. А. Щербакова

1964 г. 

 С. А. Кортес

1965 г. 

 А. Б. Ладыгина
 И. М. Лученок
 Н. Н. Юденич

1967 г. 

 Д. Н. Журавлев
 К. Д. Тесаков
 А. Р. Янченко

1970 г. 

 Я. Я. Косолапов
 А. Ю. Мдивани
 Г. Ф. Сурус

1971 г. 

 Ю. В. Григорьев
 Э. Б. Зарицкий
 З. Я. Мажейко
 Ф. Д. Пыталёв

1973 г. 

 Э. О. Казачков

1974 г. 

 В. А. Войцик
 Л. К. Захлевный
 Э. С. Ханок
 Л. К. Шлег

1975 г. 

 А. М. Зарубка

1977 г. 

 В. И. Будник
 В. В. Дорохин
 В. К. Иванов
 В. В. Прохоров

1978 г. 

 Р. Н. Аладова
 А. А. Друкт
 О. Б. Залётнов
 Я. Я. Зубрич
 В. П. Помазов
 О. Б. Сонин
 В. В. Серый
 Н. М. Устинова

1979 г. 

 Г. К. Горелова
 Л. М. Гутин
 В. И. Каретников
 Л. Ф. Мурашко
 Л. Я. Свердель

1980 г. 

 В. В. Браиловский
 М. Д. Васючков
 А. Я. Гуров
 В. А. Доморацкий
 В. П. Кондрусевич
 М. К. Литвин
 В. А. Полуэктов
 В. Е. Солтон
 А. М. Чиркун

1981 г. 

 Т. Б. Варфоломеева
 А. В. Клеванец
 А. А. Кочин
 В. П. Савицкая
 Р. И. Сергиенко
 Л. А. Степура

1982 г. 

 П. П. Алхимович
 А. М. Елисеенков
 Н. А. Колесников
 В. П. Раинчик

1983 г. 

 Я. У. Хадоска

1984 г. 

 Н. У. Александров

1985 г. 

 А. В. Бондаренко
 В. М. Копытько
 Л. Ф. Костюковец
 В. В. Кузнецов
 В. М. Курьян
 Э. В. Насько
 А. В. Ращинский

1986 г. 

 В. В. Кандрасюк
 В. ГР. Мулявин

1987 г. 

 С. П. Бельтюков
 М. Г. Морозов
 А. Р. Новохрост
 А. Б. Смольский

1988 г. 

 Т. Г. Мдивани
 О. И. Ходоско
 С. М. Хвощинский

1989 г. 

 Ш. А. Исхакбаева
 Е. В. Поплавский
 С. Я. Янкович

1990 г. 

 Т. С. Якименко
 Д. А. Евтухович

1991 г. 

 А. А. Борзова
 Н. Я. Бунцевич
 У. А. Грушевский
 А. Г. Дмитриев
 У. У. Каризна
 А. Ф. Литвиновский
 С. В. Носко
 Т. П. Песнякевич
 А. С. Шушкевич
 Э. А. Езерская

1992 г. 

 Э. А. Алейникова
 А. Я. Бутько
 А. М. Гулай
 В. Н. Корольчук

1993 г. 

 Л. А. Бородина
 Н. А. Голубева
 У. М. Грицкевич
 Д. М. Долголёв
 Л. Я. Симакович
 Я. М. Цветкова

1994 г. 

 Г. А. Ермаченков
 Д. В. Лыбин

1996 г. 

 А. Я. Безенсон
 А. И. Короткина

1997 г. 

 Е. В. Атрашкевич
 Р. Е. Глебов
 В. Н. Савчик
 Ч. А. Ювченко
 П. В. Ерёменко

1998 г. 

 Э. У. Андреенко
 У. А. Бабков
 У. Я. Горкуша
 М. В. Калекша
 Л. С. Митакович
 Я. К. Поплавская
 Г. Я. Сосновский
 Г. В. Тавлай
 В. В. Шлеенков

1999 г. 

 Я. К. Аслезова
 А. В. Иванов
 Н. А. Ролик

2000 г. 

 В. А. Антоневич
 Р. П. Апанович
 В. В. Воронов

Литература 

 
Члены Белорусского союза композиторов
Списки:Белоруссия